Франче́ско () — мужское имя, форма позднелатинского имени  (Franciscus — француз; тот, кто родом из Франции). Женская форма — Франческа. Другие варианты того же имени - Франсуа (французский) и Френсис (английский).

Наиболее распространённое мужское имя в Италии (по данным компании «IP-Ipsos» до 2009 г.), по другим данным, второе после Джузеппе.

Известные носители

Аристократы 
 
 
 
 
 Франческо V д’Эсте (1819—1875) — герцог Модены и Реджо (1846—1859), последний представитель рода Габсбургов-Эсте.

Деятели искусства 

 «Божественный Франческо» — прозвище композитора Франческо Канова да Милано (1497—1543).
 Пьеро делла Франческа (ок. 1420—1492) — итальянский художник и теоретик живописи, представитель Раннего Возрождения.
 Франческо Петрарка — итальянский поэт, деятель итальянского Проторенессанса, глава старшего поколения гуманистов.

Другой 

 Гримальди, Франческо Мария, математик и физик
 Франческо Салата, историк, писатель, итальянский сенатор
 Франческо Тотти, футболист
 Верачини, Франческо Мария, композитор

См. также

Примечания 

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки